

Населені пункти та їхні частини

 Цисувек — село в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства
 Цисувек — село в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Цисувек — частина села Осінська-Буда в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства
 Цисувек — частина села Стренковізна в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства

Примітки